Gerhardsen est un patronyme porté notamment par :

 Carin Gerhardsen (née en 1962), auteur suédois de romans policiers ;
 Einar Gerhardsen (1897-1987), homme politique norvégien.

Homonymie de patronyme